El nombre Fabian se usó para cuatro ciclones tropicales en el Océano Atlántico (Fabian reemplazó a Frederic después de la temporada de 1979).
Se utilizó en las listas modernas de seis años en el Atlántico:
 1985 - Tormenta tropical Fabian.
 1991 - Tormenta tropical Fabian. 
 1997 - Tormenta tropical Fabian. 
 2003 - Huracán Fabian. 
El nombre Fabian se retiró después de la temporada 2003 y fue reemplazado por Fred en la temporada de huracanes en el Atlántico de 2009.

El nombre Fabian también fue utilizado en Filipinas por PAGASA en el Pacífico occidental, donde reemplazó el nombre Feria por razones desconocidas:
 2013 - Tormenta tropical Bebinca (T1305, 05W, Fabian)
 2017 - Tormenta tropical Roke (T1707, 10W, Fabian)